SLD steht für:
 Flughafen Sliač (IATA-Code) in der Slowakei
 Second Level Domain
 Sojusz Lewicy Demokratycznej, Abkürzung der polnischen Partei Bund der Demokratischen Linken
 Styled Layer Descriptor, eine Spezifikation des Open Geospatial Consortiums
 Superlumineszenzdiode
 System Landscape Directory

sld steht für:
 Sissala (ISO-639-3-Code), Dialekt von Sisaala (Sprache) in Burkina Faso

Abkürzung